Das McDonald’s Burnie International 2014 war ein Tennisturnier, das vom 27. Januar bis 1. Februar 2014 in Burnie, Australien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 25. und 26. Januar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ryan Agar
 Adam Hubble
 Christopher O’Connell
 Harry Bourchier

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Dayne Kelly

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Burnie City